La Stampa (krant), liberale Italiaanse krant
 La Stampa Sera, gratis versie van bovenstaande krant
 La Stampa (Stampvast), een Nederlandse band uit Volendam, begonnen in 1991 als Stampvast, sinds 1999 spelend als La Stampa
 La Stampa (VPRO), journalistiek radioprogramma van de VPRO op 3FM